Cem — número inteiro
100 — ano
Companhia de Electricidade de Macau
100 (30 Rock) — episódio da série de televisão 30 Rock
The 100 (telessérie)
'Os 100 Livros Que mais Influenciaram a Humanidade, conhecido como The 100

Ver também 
Cédula de cem reais — nota brasileira

Desambiguações de números